Chavornay (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Ain
Chavornay (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud